Bellorita puede referirse a:
El nombre común de la planta Bellis annua.
El nombre común de la planta Bellis perennis.
El nombre común de la planta Bellis sylvestris.
El nombre común de la planta Primula veris.
El nombre común de la planta '''''Primula elatior.